Акт е единично действие, постъпка, проява. Акт може да се отнася до:

Право:
 В правото, актът може да е постановление, закон, документ с юридическо, държавно или обществено значение.
 Нормативен акт
 Пътен акт
 Обвинителен акт
 Акт за раждане
 Смъртен акт

Изобразително изкуство и фотография:
 Акт (изобразително изкуство) е рисунка / фотография, изобразяваща голо (женско или мъжко) тяло.

Сексология:
 Полов акт